Финал БАА 1948 года — заключительная стадия регулярного чемпионата БАА в сезоне 1947/1948 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Филадельфия Уорриорз» сыграл с чемпионом Западного дивизиона «Балтимор Буллетс».

Вторым чемпионом БАА стал «Балтимор Буллетс», который победил в шести матчах «Филадельфия Уорриорз» со счётом 4—2.

Арены

Предстояние

Филадельфия Уорриорз 
«Филадельфия Уорриорз» вышла в финал БАА второй год подряд. «Уорриорз» закончили регулярный сезон с результатом 27–21, заняв первое место в Восточном дивизионе. «Филадельфия» не играла в четвертьфинале, а в полуфинале была сильнее «Сент-Луис Бомберс» 4–3.

Балтимор Буллетс 
«Балтимор Буллетс» впервые в истории вышли в финал БАА. «Балтимор» закончили регулярный сезон с результатом 28–20, заняв второе место в Западном дивизионе по результатам дополнительного матча с «Чикаго Стэгс». «Буллетс» одержал победу в четвертьфинале на «Нью-Йорк Никс» 2–1, а в полуфинале выиграл у «Чикаго Стэгс» 2–0.

Регулярный сезон

Плей-офф 1948

Серия

Составы команд

Балтимор Буллетс

Филадельфия Уорриорз

Статистика игроков

Балтимор Буллетс

Филадельфия Уорриорз

Примечания

Ссылки 
 
 

БАА в сезоне 1947/1948
Финал НБА
Апрель 1948 года